МИРФ — аббревиатура.
 Материалы для истории русского флота
 Журнал «Мир фантастики» (Mirf.ru)